Евлентьев — русская фамилия.
 Евлентьев, Виктор Васильевич
 Евлентьев, Константин Григорьевич (1824—1885) — русский журналист и краевед.